Die 24. Eishockey-Weltmeisterschaften der U20-Junioren der Internationalen Eishockey-Föderation IIHF waren die Eishockey-Weltmeisterschaften des Jahres 2000 in der Altersklasse der Unter-Zwanzigjährigen (U20). Insgesamt nahmen zwischen dem 13. Dezember 1999 und 15. Januar 2000 35 Nationalmannschaften an den vier Turnieren der A- bis D-Gruppe der Weltmeisterschaft teil.

Der Weltmeister wurde zum ersten Mal die Mannschaft Tschechiens, die im Finale Russland knapp mit 1:0 im Penaltyschießen bezwingen konnte. Die deutsche Mannschaft verpasste durch die Niederlage im direkten Vergleich gegen den späteren Aufsteiger Belarus den Aufstieg von der B- in die A-Gruppe und belegte den zweiten Rang. Die Schweiz belegte den sechsten Platz in der A-Gruppe, Österreich siegte im Turnier der C-Gruppe und stieg damit in die B-Gruppe auf.

Teilnehmer, Austragungsorte und -zeiträume 
 A-Weltmeisterschaft: 25. Dezember 1999 bis 4. Januar 2000 in Skellefteå und Umeå, Schweden
 Teilnehmer: , , ,  (Titelverteidiger), , , , ,  (Aufsteiger), 

 B-Weltmeisterschaft: 13. bis 19. Dezember 1999 in Minsk, Belarus
 Teilnehmer:  (Absteiger), , , ,  (Aufsteiger), , , 

 C-Weltmeisterschaft: 30. Dezember 1999 bis 3. Januar 2000 in Nagano, Japan
 Teilnehmer: , , ,  (Aufsteiger), , , ,  (Absteiger)

 D-Weltmeisterschaft: 9. bis 15. Januar 2000 in Mexiko-Stadt, Mexiko
 Teilnehmer:  (erste Teilnahme seit 1987), , ,  (Absteiger), , , , , 

Die  meldete nach dem letzten Platz in der D-Weltmeisterschaft im Vorjahr keine Mannschaft.

A-Weltmeisterschaft 

Die U20-Weltmeisterschaft wurde vom 25. Dezember 1999 bis zum 4. Januar 2000 in der schwedischen Städten Skellefteå und Umeå ausgetragen. Gespielt wurde in der Skellefteå Kraft Arena (6.001 Plätze) in Skellefteå sowie der Umeå ishall in Umeå mit 5.400 Plätzen.

Am Turnier nahmen zehn Nationalmannschaften teil, die in zwei Gruppen zu je fünf Teams spielten. Den Weltmeistertitel sicherte sich erstmals Tschechien, das im Finale knapp mit 1:0 im Penaltyschießen gegen Russland gewann.

Modus 
Nach den Gruppenspielen – jede Mannschaft bestritt vier davon – der Vorrunde qualifizierten sich die vier Erstplatzierten jeder Gruppe für das Viertelfinale, das dann ebenso wie die weiteren Runden im K.-O.-System ausgetragen wurde. Die Fünften der Gruppenspiele bestritten eine Relegation nach dem Modus „Best-of-Two“ und ermittelten dabei den Absteiger in die B-Gruppe.

Austragungsorte

Vorrunde

Gruppe A 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen: ,

Gruppe B 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen: ,

Abstiegsrunde 
Die Relegation zur Division I wurde im Modus „Best-of-Two“ ausgetragen. Bei Gleichstand nach gewonnenen Spielen wurde das zweite Spiel mit einer Sudden Death Overtime und gegebenenfalls einem Penaltyschießen fortgesetzt, um den Absteiger zu ermitteln.

Finalrunde

Viertelfinale

Platzierungsrunde

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Statistik

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

Beste Torhüter 
Abkürzungen: GP = Spiele, TOI = Eiszeit (in Minuten), GA = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GAA = Gegentorschnitt; Fett: Turnierbestwert

Abschlussplatzierungen

Titel, Auf- und Abstieg

Auszeichnungen 
Spielertrophäen

All-Star-Team

B-Weltmeisterschaft 
in Minsk, Belarus

Vorrunde

Gruppe A 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen: ,

Gruppe B

Final- und Abstiegsrunde

Abschlussplatzierungen

Auf- und Abstieg

C-Weltmeisterschaft 
in Nagano, Japan

Vorrunde

Finale und Platzierungsspiele

Abschlussplatzierungen

Auf- und Abstieg

D-Weltmeisterschaft 
in Mexiko-Stadt, Mexiko

Vorrunde

Finalrunde und Platzierungsrunden

Abschlussplatzierungen

Auf- und Abstieg

Weblinks 
 Die Junioren-Weltmeisterschaft bei hockeyarchives.info (französisch)

Wm
Wm
2000
Weltmeisterschaft der U20-Junioren, 2000
Weltmeisterschaft der U20-Junioren, 2000
Weltmeisterschaft der U20-Junioren, 2000
Weltmeisterschaft der U20-Junioren, 2000
Sportveranstaltung in Skellefteå
Sportveranstaltung in der Gemeinde Umeå
Eishockeywettbewerb in Minsk
Sportveranstaltung in Nagano
Eishockeywettbewerb in Mexiko-Stadt
Umeå